Laomedeia (mythologie), een nereïde in de Griekse mythologie
Laomedeia (maan), een maan van Neptunus